Notre Jeunesse est un titre notamment porté par :
 Notre Jeunesse, essai de Charles Péguy publié en 1910 ;
 Notre Jeunesse, album de Jérémie Bossone sorti en 2008.